Queen II Tour — второй тур британской рок-группы Queen, устроенный в поддержку их второго студийного альбома Queen II. Тур начался практически через месяц после завершения их первого тура. Группа посетила крупные города Великобритании, а также отправилась в США. Группе пришлось прекратить все выступления после 11 мая из-за гепатита Брайана Мэя. Один из концертов (в лондонском Rainbow) был записан и выпущен 8 сентября 2014 года  в альбоме  под названием Queen - Live At The Rainbow '74.

Состав 
 Фредди Меркьюри — вокал, фортепиано, тамбурин
 Брайан Мэй — гитара, бэк-вокал
 Роджер Тейлор — ударные, бэк-вокал
 Джон Дикон — бас-гитара, дополнительный вокал

Сет-лист 
 «Procession»
 «Father to Son»
 «Ogre Battle»
 «White Queen (As It Began)»
 «Great King Rat»
 «Hangman»
 «Doin' All Right»
 «Son and Daughter»
 «Keep Yourself Alive»
 «Liar»
 «Jailhouse Rock»/«Shake, Rattle and Roll»/«Stupid Cupid»/«Be Bop a Lula»
 «Big Spender»
 «Modern Times Rock 'n' Roll»
Другие песни:
 «Seven Seas Of Rhye»
 «Bama Lama Bama Loo»
 «See What a Fool I’ve Been»
 «The Fairy Feller’s Master-Stroke»

Даты выступлений

Примечания 

Концертные туры Queen